Турнир BNP Paribas Masters 2015 года в мужском одиночном разряде проводится в 44-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, 6 из которых прошли по результатам квалификации, ещё трое получили специальное приглашение от организаторов и один стал лаки-лузером.

Новак Джокович, защищавший два своих титула, победил в третий раз подряд.

Посев 
Все сеянные участники начинали турнир со второго раунда.

 ' Новак Джокович (Титул)
  Энди Маррей (Финал)
  Роджер Федерер (Третий раунд)
  Станислас Вавринка (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Кэй Нисикори (Третий раунд, отказ)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Полуфинал)

<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
<li>  Ришар Гаске (Четвертьфинал)
<li>  Кевин Андерсон (Третий раунд)
<li>  Марин Чилич (Второй раунд)
<li>  Джон Изнер (Четвертьфинал)
<li>  Жиль Симон (Третий раунд)
<li>  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
<li>  Давид Гоффен (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2015